Wybory parlamentarne w Danii w 2015 roku – zostały przeprowadzone 18 czerwca 2015. W ich wyniku wyłoniono 179 posłów do Folketingetu. 175 mandatów obsadzono na terytorium Danii, po 2 posłów wybrano na Wyspach Owczych i Grenlandii. Frekwencja wyniosła 85,9% w Danii, 65,6% na Wyspach Owczych i 50,0% na Grenlandii.

Spośród list partyjnych najwięcej mandatów uzyskali rządzący Socjaldemokraci premier Helle Thorning-Schmidt. Blok ugrupowań lewicowych utracił jednak większość parlamentarną. 28 czerwca 2015 został zaprzysiężony mniejszościowy monopartyjny gabinet lidera Venstre Larsa Løkke Rasmussena, dla którego poparcie zadeklarowały również inne ugrupowania centroprawicy (O, I, C).

Wyniki wyborów

Przypisy 

2015 w Danii
2015
Dania